Појам Борисово изведен је од словенског имена Борис и се може односити на следеће топониме:

Бугарска:
 Борисово (Русенска област), насеље у Русенској области, Бугарска;
 Борисово (Јамболска област), насеље у Јамболској области, Бугарска;

Северна Македонија:
 Борисово (Ново Село), насеље у општини Ново Село, Северна Македонија;

Русија:
 Борисово (Калињинградска област), насеље у Калињинградској области, Русија.